A Sziklaszirti mesék (eredeti cím: Puffin Rock) 2015-től 2016-ig vetített ír televíziós 2D-s számítógépes, animációs sorozat.

Magyarországon az M2 vetíti 2018. június 6-tól.

Cselekmény 
Valahol az óceánban egy szeles és sziklás szigeten élnek a lundák, ezek az aranyos kis madarak. Remekül repülnek, halásznak, ásnak és még sok mindent csinálnak hogy boldog békességben élhessenek. Lunda mama és Lunda papa két kis csemetét nevelnek, Oonát és Babát, akik figyelik a felnőtteket, hogy megtanulják mindazt, amire egy felnőtt lundának szüksége van.

Szereplők 
Oona - A nagyobbik lundafióka, Baba nővére. (Molnár Ilona)
Baba - A kicsi, fehér lundafióka, Oona kisöccse.(Pekár Adrienn)
Lunda mama - A 2 lundafióka anyukája. (Haffner Anikó)
Lunda Papa - A 2 lundafióka apukája. (Seder Gábor)
May - A kisnyuszi, Oona barátja. (Boldog Emese)
Mossy - A cickány, Oona barátja. (Gulás Fanni)

Epizódok

1. évad

2. évad

Jegyzetek

Források 

Ír számítógépes animációs sorozatok